Kereszt, kereszt alakú jel (†, ×, +)
 Kereszt, jelkép
 Szent Kereszt, az a kereszt (és maradványai), amire Krisztust felfeszítették
 Kereszt, címertani mesteralak
 Kereszt, a keresztre feszített Krisztust ábrázoló kegytárgy, feszület
 Kereszt, a keresztre feszített Krisztust ábrázoló szakrális jel, út menti kereszt
 Sírkereszt, kereszt alakú sírjel
 Kereszt, zenei módosítójel ()
 Érdemkereszt, kereszt alakú kitüntetés
 Kereszt, szlovákiai község
 Keresztjelzés, a gyógyszeranyagok hatáserősségi jelzése: + (egy kereszt) jelzés, ++ (két kereszt) jelzés, # (egy üres kereszt) jelzés, ## (két üres kereszt)

Lásd még:
Kettőskereszt (egyértelműsítő lap)
keresztre feszítés